Валентин Иванович Пашков (30 июля 1919, город Житомир — , город Севастополь) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Севастопольского городского комитета КПУ. Депутат Верховного Совета УССР 6-8-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в марте 1966 — феврале 1976 г.

Биография 
Родился в семье служащего. В 1939 году окончил Житомирский механический техникум.

С 1939 года — в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Служил авиационным мотористом, писарем старшего оперативной части штаба 35-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Член ВКП(б) с 1944 года.

После демобилизации работал на партийной работе в Житомире: инструктор, заместитель заведующего, заведующий отделом, секретарь Житомирского городского комитета КП(б)У.

В 1951—1954 годах — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПУ в Киеве.

В 1954—1960 годах — заведующий отделом пропаганды и агитации Севастопольского городского комитета КПУ; секретарь, 2-й секретарь Севастопольского городского комитета КПУ.

С 1960 по 1972 гг. — 1-й секретарь Севастопольского городского комитета Компартии Украины.

С 1963 по 1967 — Депутат Верховного Совета Украинской ССР VI-го созыва. С 1967 по 1971 — Депутат Верховного Совета Украинской ССР VI-го созыва. С 1971 по 1975 — Депутат Верховного Совета Украинской ССР VIII-го созыва

С 1972 года — уполномоченный Министерства внешней торговли СССР при Совете Министров Украинской ССР.

Затем — персональный пенсионер союзного значения. 24 мая 1982 года умер в Севастополе. Похоронен на кладбище «Коммунаров».

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 два ордена Знак Почета
 орден Октябрьской революции
 медали
 медаль «За боевые заслуги» (17.05.1945)
 медаль «За оборону Сталинграда»
 медаль «За оборону Москвы»
 медаль «За оборону Кавказа»

Литература

Ссылки 
 Крымский некрополь

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Главы Севастополя
Родившиеся в 1919 году
Родившиеся 30 июля
Умершие в 1982 году
Умершие 24 мая
Похороненные на кладбище Коммунаров
Члены КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС